Stupar ist der Familienname folgender Personen:

 Nate Stupar (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tanja Stupar Trifunović (* 1977), bosnische Autorin und Dichterin